Die All England 1981 im Badminton fanden vom 25. bis 29. März 1981 in London statt. Vom 20. bis zum 22. März fand in Wimbledon eine Qualifikation für das Hauptturnier statt. Es war die 71. Auflage dieser Veranstaltung. Das Preisgeld betrug umgerechnet 60.000 D-Mark.

Austragungsort 
 Wembley Arena

Sieger

Resultate

Herreneinzel

Setzliste 
 Liem Swie King 
 Rudy Hartono 
 Lius Pongoh
 Morten Frost 
 Hadiyanto 
 Prakash Padukone
 Ray Stevens
 Kevin Jolly

1. Runde 
  Liem Swie King -  Saw Swee Leong: 	15-4 / 15-2
  Andy Goode -  Gary Higgins: 	18-13 / 15-5
  Michael Kjeldsen -  Akraporn Sriritanakul: 	9-15 / 15-11 / 15-12
  Syed Modi -  Mark Elliott: 	15-3 / 15-3
  Kevin Jolly -  Steen Fladberg: 	12-15 / 15-9 / 15-10
  Sanjay Sharma -  Rob Ridder: 	15-12 / 8-15 / 15-8
  Tjokaykie -  Paul Johnson: 	12-15 / 15-2 / 15-7
  Kinji Zeniya -  Toshihiro Tsuji: 	15-7 / 15-11
  Morten Frost -  Hastomo Arbi: 	18-13 / 15-1
  Roy Díaz González -  Morten Svarrer: 	15-7 / 13-15 / 15-5
  Gary Scott -  Keith Priestman: 	15-9 / 15-10
  Yoshitaka Iino -  Liu Hon-cha: 	w.o.
  Hadiyanto -  Anatoliy Skripko: 	15-1 / 15-11
  John Czich -  James Selvaraj: 	15-11 / 15-12
  Gert Helsholt -  Christian Lundberg: 	15-9 / 15-13
  Philip Sutton -  Steve Baddeley: 	4-15 / 15-7 / 18-15
  Hiroyuki Hasegawa -  Niels Nørgaard: 	15-4 / 15-8
  Icuk Sugiarto -  Mathew Fogarty: 	15-5 / 15-8
  Claus Andersen -  Ulf Johansson: 	15-10 / 15-3
  Prakash Padukone -  Poul Petersen: 	15-8 / 15-7
  Svend Pri -  Thomas Pettersson: 	15-8 / 9-15 / 15-5
  Udom Luangpetcharaporn -  Bob MacDougall: 	18-13 / 15-2
  Nick Yates -  Hwang Chien-tung: 	w.o.
  Lius Pongoh -  Rudy Heryanto: 	15-7 / 15-13
  Dan Travers -  Michael Schnaase: 	w.o.
  Kenneth Larsen -  Pat Tryon: 	15-11 / 15-5
  Dhany Sartika -  Razif Sidek: 	15-6 / 15-9
  Ray Stevens -  Stefan Karlsson: 	15-10 / 15-6
  Masao Tsuchida -  Graeme Robson: 	15-2 / 15-3
  Misbun Sidek -  Partho Ganguli: 	8-15 / 15-8 / 15-12
  Paul Whetnall -  Gerry Asquith: 	15-12 / 15-5
  Rudy Hartono -  Flemming Delfs: 	15-8 / 15-4

Sektion 1

Sektion 2

Dameneinzel

Setzliste 
 Lene Køppen 
 Hwang Sun-ai 
 Ivanna Lie
 Atsuko Tokuda 
 Verawaty Wiharjo 
 Yoshiko Yonekura
 Jane Webster
 Wendy Carter

1. Runde 
  Atsuko Tokuda -  Pamela Hamilton: 	12-9 / 11-3
  Kim Yun-ja -  Gillian Clark: 	11-2 / 11-1
  Liselotte Blumer -  Sherry Liu: 	w.o.
  Pia Nielsen -  Yoo Sang-hee: 	9-11 / 11-6 / 11-8
  Verawaty Fajrin -  Lena Axelsson: 	11-3 / 11-1
  Fumiko Tookairin -  Joke van Beusekom: 	11-3 / 11-2
  Sally Podger -  Kirsten Schmieder: 	11-4 / 11-1
  Nettie Nielsen -  Else Thoresen: 	7-11 / 12-10 / 11-4
  Jane Youngberg -  Alison Fulton: 	11-7 / 11-2
  Helen Troke -  Katherine Swee Phek Teh: 	11-4 / 11-1
  Dorte Kjær -  Susan Daly: 	11-2 / 11-3
  Yoshiko Yonekura -  Kang Haeng-suk: 	11-3 / 11-2
  Kirsten Larsen -  Diane Simpson: 	11-5 / 12-9
  Ami Ghia -  Johanne Falardeau: 	11-5 / 11-1
  Diane Underwood -  Hwan Hsiu-chi: 	w.o.
  Ivanna Lie -  Anette Börjesson: 	11-7 / 12-9

Sektion 1

Sektion 2

Herrendoppel

1. Runde 
  Hariamanto Kartono /  Rudy Heryanto -  Jesper Knudsen /  Morten Knudsen: 	15-5 / 15-5
  Billy Gilliland /  Dan Travers -  Gerry Asquith /  Duncan Bridge: 	15-7 / 17-18 / 15-7
  Thomas Pettersson /  Georg Simon -  John Britton /  Gary Higgins: 	11-15 / 15-12 / 15-11
  Steen Fladberg /  Jan Hammergaard -  Partho Ganguli /  Vikram Singh: 	15-7 / 15-9
  Jalani Sidek /  Razif Sidek -  Claes Nordin /  Lars Wengberg: 	15-7 / 15-6
  Bambang Dihardja /  Arya Aslim -  Anatoliy Skripko /  Evgeniy Dayanov: 	5-15 / 15-1 / 15-6
  Martin Dew /  Ray Rofe -  Dipak Tailor /  Andy Wood: 	15-3 / 15-7
  Hiroyuki Hasegawa /  Hirotoshi Tsuji -  Torben Carlsen /  Kenneth Larsen: 	4-15 / 18-15 / 15-12
  Pat Tryon /  Paul Johnson -  Uday Pawar /  Sanjay Sharma: 	15-11 / 15-12
  Steve Baddeley /  Nick Yates -  Leroy D’sa /  Sanat Misra: 	15-5 / 15-5
  Bobby Ertanto /  Hadibowo -  Claus Andersen /  Michael Kjeldsen: 	15-4 / 18-13
  Masao Tsuchida /  Yoshitaka Iino -  Udom Luangpetcharaporn /  Akraporn Sriritanakul: 	15-6 / 15-6
  Hwang Chien-tung /  Liu Hon-cha -  Gordon Hamilton /  David Joiner: 	8-15 / 15-12 / 17-14
  Saw Swee Leong /  James Selvaraj -  Chris Bacon /  Alan Philpot: 	6-15 / 15-6 / 15-9
  Rob Ridder /  Herman Leidelmeijer -  Philip Sutton /  Ray Sharp: 	12-15 / 15-7 / 15-4
  Stefan Karlsson /  Thomas Kihlström -  Mark Elliott /  Donald Burden: 	15-4 / 15-0

2. Runde 
  Christian Hadinata /  Ade Chandra -  Ulf Johansson /  Mats Olsson: 	15-9 / 15-11
  Andy Goode /  Gary Scott -  Stephen Jordan /  Simon Radley: 	15-1 / 15-12
  Ray Stevens /  Mike Tredgett -  John Czich /  Keith Priestman: 	15-12 / 15-9
  Darren McDonald /  Graeme Robson -  Poul Petersen /  Morten Mogensen: 	15-6 / 18-13
  Hariamanto Kartono /  Rudy Heryanto -  Billy Gilliland /  Dan Travers: 	15-12 / 15-5
  Steen Fladberg /  Jan Hammergaard -  Thomas Pettersson /  Georg Simon: 	11-15 / 15-11 / 15-6
  Jalani Sidek /  Razif Sidek -  Bambang Dihardja /  Arya Aslim: 	15-5 / 15-7
  Martin Dew /  Ray Rofe -  Hiroyuki Hasegawa /  Hirotoshi Tsuji: 	15-10 / 15-6
  Pat Tryon /  Paul Johnson -  Steve Baddeley /  Nick Yates: 	15-10 / 18-15
  Bobby Ertanto /  Hadibowo -  Masao Tsuchida /  Yoshitaka Iino: 	15-10 / 15-11
  Saw Swee Leong /  James Selvaraj -  Hwang Chien-tung /  Liu Hon-cha: 	15-2 / 8-15 / 15-3
  Stefan Karlsson /  Thomas Kihlström -  Rob Ridder /  Herman Leidelmeijer: 	15-2 / 15-11
  Misbun Sidek /  Ong Teong Boon -  Bengt Fröman /  Christian Lundberg: 	15-7 / 15-3
  Flemming Delfs /  Steen Skovgaard -  David Eddy /  Paul Whetnall: 	15-7 / 11-15 / 15-2
  Peter Emptage /  Willie Goh -  Ulrich Rost /  Bernd Wessels: 	6-15 / 15-11 / 15-3
  Tjun Tjun /  Johan Wahjudi -  Kevin Jolly /  Eddy Sutton: 	15-5 / 15-6

Achtelfinale 
  Christian Hadinata /  Ade Chandra -  Andy Goode /  Gary Scott: 	6-15 / 15-7 / 17-14
  Ray Stevens /  Mike Tredgett -  Darren McDonald /  Graeme Robson: 	15-2 / 15-2
  Hariamanto Kartono /  Rudy Heryanto -  Steen Fladberg /  Jan Hammergaard: 	15-11 / 15-8
  Jalani Sidek /  Razif Sidek -  Martin Dew /  Ray Rofe: 	15-9 / 15-13
  Pat Tryon /  Paul Johnson -  Bobby Ertanto /  Hadibowo: 	15-8 / 9-15 / 15-9
  Stefan Karlsson /  Thomas Kihlström -  Saw Swee Leong /  James Selvaraj: 	15-3 / 15-1
  Misbun Sidek /  Ong Teong Boon -  Flemming Delfs /  Steen Skovgaard: 	15-8 / 15-7
  Tjun Tjun /  Johan Wahjudi -  Peter Emptage /  Willie Goh: 	15-8 / 15-3

Viertelfinale 
  Christian Hadinata /  Ade Chandra -  Ray Stevens /  Mike Tredgett: 	15-12 / 18-13
  Hariamanto Kartono /  Rudy Heryanto -  Jalani Sidek /  Razif Sidek: 	15-5 / 15-9
  Stefan Karlsson /  Thomas Kihlström -  Pat Tryon /  Paul Johnson: 	15-2 / 15-6
  Tjun Tjun /  Johan Wahjudi -  Misbun Sidek /  Ong Teong Boon: 	15-10 / 15-10

Halbfinale und Finale

Damendoppel

1. Runde 
  Yoshiko Yonekura /  Atsuko Tokuda -  Pamela Hamilton /  Alison Fulton: 	15-6 / 17-14
  Hwang Sun-ai /  Kang Haeng-suk -  Kirsten Meier /  Lonny Bostofte: 	15-15 / 15-0
  Karen Bridge /  Barbara Sutton -  Svetlana Belyasova /  Vard Poghosyan: 	15-6 / 15-12
  Ruth Damayanti /  Theresia Widiastuti -  Gillian Clark /  Kathleen Redhead: 	4-15 / 18-13 / 15-2
  Gillian Gilks /  Paula Kilvington -  Pia Nielsen /  Annette Bernth: 	15-4 / 15-6
  Johanne Falardeau /  Linda Cloutier -  Sandra Skillings /  Patricia Wallis: 	15-12 / 15-5
  Mary Leeves /  Sarah Leeves -  Ivanna Lie /  Tjan So Gwan: 	w.o.
  Nicola Bewley /  Candy Bairstow -  Katherine Swee Phek Teh /  Leong Chai Lean: 	15-11 / 6-15 / 18-17
  Fumiko Tookairin /  Sonoe Ohtsuka -  Bridget Cooper /  Jill Pringle: 	15-2 / 15-10
  Karen Chapman /  Sally Podger -  Lene Køppen /  Anne Skovgaard: 	15-9 / 4-15 / 15-10
  Kim Yun-ja /  Yoo Sang-hee -  Lena Axelsson /  Anette Börjesson: 	17-15 / 15-1
  Verawaty Fajrin /  Imelda Wiguna -  Ami Ghia /  Kamal Singh: 	15-2 / 15-6
  Dorte Kjær /  Nettie Nielsen -  Kathy Tredgett /  Catherine Troke: 	15-5 / 15-13
  Saori Kondo /  Mikiko Takada -  Helen Troke /  Susan Whetnall: 	15-8 / 15-11
  Joke van Beusekom /  Marjan Ridder -  Jane Youngberg /  Denyse Julien: 	14-15 / 15-13 / 15-3
  Jane Webster /  Nora Perry -  Sherry Liu /  Huang Hsiu-Chi: 	15-1 / 15-1

Achtelfinale 
  Yoshiko Yonekura /  Atsuko Tokuda -  Hwang Sun-ai /  Kang Haeng-suk: 	15-6 / 15-13
  Ruth Damayanti /  Theresia Widiastuti -  Karen Bridge /  Barbara Sutton: 	15-5 / 7-15 / 15-8
  Gillian Gilks /  Paula Kilvington -  Johanne Falardeau /  Linda Cloutier: 	15-5 / 15-7
  Mary Leeves /  Sarah Leeves -  Nicola Bewley /  Candy Bairstow: 	15-3 / 15-7
  Karen Chapman /  Sally Podger -  Fumiko Tookairin /  Sonoe Ohtsuka: 	15-7 / 15-10
  Kim Yun-ja /  Yoo Sang-hee -  Verawaty Fajrin /  Imelda Wiguna: 	18-17 / 9-15 / 15-4
  Saori Kondo /  Mikiko Takada -  Dorte Kjær /  Nettie Nielsen: 	15-7 / 15-10
  Jane Webster /  Nora Perry -  Joke van Beusekom /  Marjan Ridder: 	15-2 / 15-3

Viertelfinale 
  Yoshiko Yonekura /  Atsuko Tokuda -  Ruth Damayanti /  Theresia Widiastuti: 	15-7 / 15-3
  Gillian Gilks /  Paula Kilvington -  Mary Leeves /  Sarah Leeves: 	15-6 / 15-5
  Kim Yun-ja /  Yoo Sang-hee -  Karen Chapman /  Sally Podger: 	12-15 / 15-6 / 18-14
  Jane Webster /  Nora Perry -  Saori Kondo /  Mikiko Takada: 	15-0 / 15-3

Halbfinale und Finale

Mixed

1. Runde 
  Thomas Kihlström /  Gillian Gilks -  John Britton /  Cheryl Carton: 	15-5 / 15-2
  Philip Toler /  Rachael Hutchinson -  David Joiner /  Christine Heatly: 	18-13 / 17-14
  Eddy Sutton /  Sally Podger -  Gert Helsholt /  Helle Guldborg: 	15-9 / 15-8
  Nigel Tier /  Kathy Tredgett -  Steve Butler /  Fiona Elliott: 	15-8 / 15-7
  Lars Wengberg /  Anette Börjesson -  Peter Emptage /  Gillian Gowers: 	15-10 / 15-12
  Philip Sutton /  Jane Webster -  Sanjay Sharma /  Amita Kulkarni: 	15-9 / 15-4
  Lars Chemnitz /  Hanne Adsbøl -  Evgeniy Dayanov /  Vard Poghosyan: 	15-8 / 15-1
  Paul Whetnall /  Bridget Cooper -  Bernd Wessels /  Gudrun Ziebold: 	15-4 / 15-9
  Ray Rofe /  Kathleen Redhead -  Mark Elliott /  Jane Lawrie: 	15-4 / 15-10
  Claes Nordin /  Lena Axelsson -  Chris Dobson /  Helen Troke: 	15-8 / 15-9
  Anatoliy Skripko /  Svetlana Belyasova -  Mathew Fogarty /  Traci Britton: 	15-10 / 15-10
  Steen Fladberg /  Pia Nielsen -  Herman Leidelmeijer /  Joke van Beusekom: 	15-12 / 15-13
  David Eddy /  Barbara Sutton -  Vimal Kumar /  Radhika Bose: 	15-6 / 15-4
  Tim Stokes /  Jill Pringle -  Niels Nørgaard /  Helle Hartwich: 	15-5 / 15-5
  Dipak Tailor /  Mary Leeves -  Stephen Jordan /  Suzanne Martin: 	9-15 / 17-14 / 15-8
  Billy Gilliland /  Karen Chapman -  Michael Schnaase /  Marie-Luise Schulta-Jansen: 	w.o.

2. Runde 
  Christian Hadinata /  Imelda Wiguna -  Morten Mogensen /  Annette Bernth: 	15-0 / 15-6
  Martin Dew /  Gillian Clark -  Keith Priestman /  Linda Cloutier: 	15-4 / 15-3
  Steen Skovgaard /  Anne Skovgaard -  Chris Bacon /  Linda Darken: 	15-7 / 15-8
  Rob Ridder /  Marjan Ridder -  Richard Outterside /  Jill Benson: 	15-2 / 15-1
  Thomas Kihlström /  Gillian Gilks -  Philip Toler /  Rachael Hutchinson: 	15-9 / 15-7
  Nigel Tier /  Kathy Tredgett -  Eddy Sutton /  Sally Podger: 	18-14 / 16-17 / 15-7
  Philip Sutton /  Jane Webster -  Lars Wengberg /  Anette Börjesson: 	15-10 / 11-15 / 15-7
  Lars Chemnitz /  Hanne Adsbøl -  Paul Whetnall /  Bridget Cooper: 	15-8 / 15-3
  Claes Nordin /  Lena Axelsson -  Ray Rofe /  Kathleen Redhead: 	15-5 / 15-8
  Steen Fladberg /  Pia Nielsen -  Anatoliy Skripko /  Svetlana Belyasova: 	18-14 / 15-7
  Tim Stokes /  Jill Pringle -  David Eddy /  Barbara Sutton: 	15-7 / 18-14
  Billy Gilliland /  Karen Chapman -  Dipak Tailor /  Mary Leeves: 	15-10 / 8-15 / 15-7
  Gary Scott /  Karen Bridge -  Dan Travers /  Liselotte Blumer: 	18-13 / 6-15 / 15-8
  Hariamanto Kartono /  Tjan So Gwan -  Jan Hammergaard /  Kirsten Meier: 	15-8 / 16-17 / 18-14
  Gordon Hamilton /  Joanna Flockhart -  Michael Kjeldsen /  Lotte Hartwich: 	15-10 / 15-10
  Mike Tredgett /  Nora Perry -  Georg Simon /  Kirsten Schmieder: 	15-5 / 15-2

Achtelfinale 
  Christian Hadinata /  Imelda Wiguna -  Martin Dew /  Gillian Clark: 	15-2 / 9-15 / 15-11
  Steen Skovgaard /  Anne Skovgaard -  Rob Ridder /  Marjan Ridder: 	15-10 / 15-5
  Thomas Kihlström /  Gillian Gilks -  Nigel Tier /  Kathy Tredgett: 	15-6 / 15-10
  Philip Sutton /  Jane Webster -  Lars Chemnitz /  Hanne Adsbøl: 	18-15 / 15-7
  Steen Fladberg /  Pia Nielsen -  Claes Nordin /  Lena Axelsson: 	15-8 / 8-15 / 15-4
  Billy Gilliland /  Karen Chapman -  Tim Stokes /  Jill Pringle: 	15-7 / 15-3
  Gary Scott /  Karen Bridge -  Hariamanto Kartono /  Tjan So Gwan: 	15-10 / 15-12
  Mike Tredgett /  Nora Perry -  Gordon Hamilton /  Joanna Flockhart: 	15-5 / 15-2

Viertelfinale 
  Christian Hadinata /  Imelda Wiguna -  Steen Skovgaard /  Anne Skovgaard: 	15-11 / 15-3
  Thomas Kihlström /  Gillian Gilks -  Philip Sutton /  Jane Webster: 	15-5 / 15-3
  Steen Fladberg /  Pia Nielsen -  Billy Gilliland /  Karen Chapman: 	15-12 / 15-13
  Mike Tredgett /  Nora Perry -  Gary Scott /  Karen Bridge: 	15-2 / 15-2

Halbfinale und Finale

Referenzen 
 Badminton-Sport, Mai 1985, S. 13

Badminton 1981
1981
Badmintonwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena